De manière générale, le mot conversion désigne l'action de changer quelque chose en une autre (convertir) ou le résultat de cette action. En particulier, ce terme est employé dans différents contextes.

Finances 
  Conversion d'une valeur en espèces. 
  Conversion d'un emprunt en actions nouvelles.

Informatique 
 Conversion de type
 La conversion de fichiers consiste à utiliser un convertisseur pour changer le format d'un fichier.
 En marketing sur Internet, le taux de conversion désigne la fraction du nombre de visiteurs réalisant une action donnée sur le nombre de visiteurs total.

Sciences humaines 
 En philosophie, la conversion désigne le fait de changer en profondeur son regard, sa perception, et de se tourner vers l'absolu ou l'Un, en particulier dans le néoplatonisme et le bergsonisme.
 En psychiatrie, voir trouble de conversion.
 Deux sens en linguistique :
 en grammaire : conversion lexicale ou dérivation impropre, un procédé de formation des mots.
 en sociolinguistique : conversion linguistique, un changement de langue.

Sens religieux
 En religion et histoire des religions, le sens traditionnel du terme est celui d'un changement de religion, voir : conversion religieuse, conversion au judaïsme, conversion au christianisme, conversion à l'islam et la conversion de Paul.
 Pour les chrétiens évangéliques, le terme conversion désigne le fait - selon eux extrêmement important - de se tourner vers Dieu et donc de devenir vraiment chrétien, ce qui implique un changement de vie et le début d'une relation individuelle avec Dieu s'articulant autour de la lecture de la Bible et de la communion par la prière (personnelle ou en communauté) : voir évangélisme.

Sciences physiques 
 Conversion des unités.
 En chimie ou biochimie, taux de conversion et conversion chimique.
 Dans la métallurgie, opération consistant à transformer de la fonte en acier, voir Convertisseur (sidérurgie).
 Dans l'industrie pétrolière, conversion profonde (raffinage du pétrole).
 En électronique, conversion analogique-numérique, convertisseur numérique-analogique.

Sports 
 Au football américain, une conversion est l'action de transformer un touchdown en réussissant à en marquer l'équivalent d'un autre pour obtenir deux points supplémentaires.
 En ski, une conversion est une technique permettant d'effectuer un demi-tour sur place, à l'arrêt ; en ski de randonnée, cette manœuvre permet de faire un virage vers l'amont dans une pente raide.

Toponymie 
 La Conversion est une localité de la commune de Lutry dans le canton de Vaud, Suisse.

Voir aussi